Бревіс — діакритичний знак
 Бревіс — позначення тривалості в мензуральній нотації, що дорівнює двом цілим (подвійна ціла нота)